Сергей Леонтьевич Поначевный (20 марта 1908, Санкт-Петербург — 24 ноября 1986, Ленинград) — советский актёр кино и театра, народный артист РСФСР.

Биография 
Сергей Леонтьевич Поначевный родился 20 марта 1908 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский театральный техникум (педагог Е. В. Червяков). 

С 1930 года работал на киностудии «Ленфильм». С 1936 года был актёром Ленинградского Нового ТЮЗа.

В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года С. Л. Поначевный добровольцем ушёл в ряды народного ополчения, служил в составе Куйбышевской дивизии. Вскоре, по инициативе Н. К. Черкасова, из актёров-ополченцев организовался Театр армии народного ополчения, и Поначевный стал его участником. В октябре 1941 года театр был передан Дому Красной армии имени С. М. Кирова и преобразован в агитвзвод для обслуживания частей и соединений Ленинградского фронта. В составе этого коллектива актёр служил до момента демобилизации в 1943 году. За свои боевые заслуги он был награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

С 1943 года играл в Ленинградском «Блокадном» театре (с 1959 года — Театр им. В. Ф. Комиссаржевской).

Умер 24 ноября 1986 года в Ленинграде. Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Семья 
 Отец — Леонтий Герасимович Поначевный (ум. 1927).
 Мать — Екатерина Лукинична Разуминина (1882—1922).
 Сын — актёр Константин Сергеевич Поначевный (1945—2005).

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1969).
 Народный артист РСФСР (03.06.1985).

Работы в театре

Ленинградский Новый ТЮЗ 
  — «Музыкантская команда» Д. Дэль — Васильев
  — «Брат и сестра» Е. Шварц — отец
  — «Продолжение следует» А. Бруштейн — Трентчке
  — «Сказки Пушкина» («О мёртвой царевне и о семи богатырях») — богатырь
  — «Третья верста» Д. Дэль — Антонов и Ратков
  — «Борис Годунов» А. С. Пушкин — Мосальский и Пристав

 Ленинградский театр им. В. Ф. Комиссаржевской 
  — «Счастье» П. А. Павленко и С. А. Радзинского; режиссёр – А. П. Бурлаченко – Корытов  (премьера – 6 ноября 1948 г.)
  — «Дети Ванюшина» С. А. Найдёнова; режиссёр – Н. Н. Галин – Ванюшин (премьера – 9 июля 1948 г.)  
  — «В лесах» по роману П. И. Мельникова; режиссёр – И. С. Ольшвангер – Потап Максимыч Чапурин (премьера – 5 апреля 1959 г.) 
  — «Дети солнца» М. Горького. Постановка М. В. Сулимова. — Назар Андреевич (премьера – 20 ноября 1960 г.)
  — «Воскресение» по роману Л. Н. Толстого; режиссёр – И. С. Ольшвангер – Баклашов (премьера – 20 ноября 1960 г.)
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского; режиссёр – Г. Г. Никулин – Мамаев (премьера – 18 июня 1965 г.)
  — «Джордано Бруно» О. Окулевича. Постановка М. В. Сулимова — Великий инквизитор 
  — «Принц и нищий» по М. Твену – лорд Сент Джон (премьера – 1 января 1967 г.)
  — «Кто за? Кто против?» П. Загребелного и М. Резниковича – Председатель – Кукулик, директор Института строительства и архитектуры (премьера 9 марта 1967)
  — «Если бы небо было зеркалом…» Н. Думбадзе и Г. Лордкипанидзе по повести Н. Думбадзе «Я вижу солнце»; режиссёр – Р. С. Агамирзян – Эдемика (премьера — 6 августа 1967 г.)
  — «Старик» М. Горького. Постановка: Р. С. Агамирзяна. — Старик (премьера –28 марта 1968 г.)
  — «Люди и мыши» по Дж. Стейнбеку. Постановка Р. С. Агамирзяна, режиссёр — К. М. Гинкас. Постановка Р. Агамирзяна. — Карлсон  — «Не беспокойся, мама!» по Н. В. Думбадзе. Постановка Р. С. Агамирзяна. — Исидор  — «Продавец дождя» Р. Нэша. Режиссёры: Р. С. Агамирзян и В. Ленцевичус. — Карри «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Мамаев  — «Несколько дней без войны» по К. М. Симонову — Юсупов  — «Мои Надежды» М. Ф. Шатрова. Постановка Р. С. Агамирзяна, режиссёр — В. Л. Явич. — Макей Удальцов 
  — «Царь Борис» А. К. Толстого. Постановка Р. С. Агамирзяна, режиссёр — В. С. Суслов. — Луп-Клешнин  — «Возвращение на круги своя» И. П. Друцэ. Постановка Р. С. Агамирзяна, режиссёр — В. С. Суслов. — Лев Толстой  — «Гнездо глухаря» В. С. Розова. Постановка Р. С. Агамирзяна. — Судаков  — «Возвращение к жизни» по роману Н. В. Думбадзе "Закон вечности". Постановка Р. С. Агамирзяна — дядя Евгений, деревенский врач 
  — «Ретро» А. Галина — Николай Михайлович  — «Генерал Серпилин» по роману «Живые и мёртвые» К. М. Симонова. Постановка Р. С. Агамирзяна, режиссёр — В. С. Суслов. — Иван Васильевич Кузьмич  — «Исповедь палача» по Р. Мерлю. Постановка Р. С. Агамирзяна, режиссёр — В. Л. Явич. — Старый Карл  — «Дети Ванюшина» С. А. Найдёнова. Постановка Р. С. Агамирзяна — Ванюшин Фильмография 
  — Города и годы — человек в трактире  — По ту сторону — Безайс  — Одна — работник отдела образования (нет в титрах)
  — Человек за бортом 
  — Лес 
  — Счастье 
  — Солдатский сын — слесарь Алексеев  — Частный случай — Левко  — Наследный принц Республики — архитектор  — Чудо — Лунин  — Совершеннолетие — Мамаев  — На отдыхе — Михаил Сергеевич Лавров, лётчик  — Комсомольск — комсомолец-дезертир (нет в титрах)
  — Ноль три (Таллинфильм) — милиционер  — Жизнь Галилея (фильм-спектакль)
  — Мятежная застава — Михалыч, сторож (нет в титрах)
  — Первый президент (телефильм) — Андрей Сухов  — Приезжая — Семён Арсентьевич Баринев, отец Фёдора  — Возвращение на круги своя (телефильм) — Лев Николаевич Толстой  — На новом месте — Милохин («Блоха»)''

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Похороненные на Большеохтинском кладбище